Андре́ Марти́ (; 6 ноября 1886 — 23 ноября 1956) — французский коммунистический деятель, член Национального собрания (1924—1955, с перерывами), секретарь Коминтерна (1935—1943), политический комиссар Коминтерна, руководивший Интернациональными бригадами в Испании (1936—1938).

Биография 

Андре Марти родился в Перпиньяне, в семье торговца вином. Марти не удалось сдать вступительные экзамены в Военно-морскую академию и он выучился на механика на свои средства.
В январе 1908 года поступил механиком на службу в ВМФ Франции. Участвовал в походах в Китай, Индокитай, на Балканы и в Марокко.

Марти был инициирован в масонскую ложу «Королевское искусство Св. Иоанна» в Перпиньяне, которая находилась под юрисдикцией Великой ложи Франции, куда он был принят благодаря поручительству своего покровителя инженера-строителя Можнэ. Он также участвовал в собраниях Шотландской ложи, которая находилась под юрисдикцией Великой ложи Франции. С августа 1914 года, Марти не часто посещал масонские ложи, но тем не менее принял участие в конференции на тему «Война на море» в ложе «Королевское искусство Св. Иоанна» в Перпиньяне.

В 1917 году Марти получил должность корабельного инженера-механика. В ноябре 1918 года французская эскадра была направлена в Чёрное море для участия в иностранной военной интервенции в России. Марти служил инженером-механиком на эскадренном миноносце .

19 апреля 1919 года Андре Марти стал одним из руководителей восстания на французской эскадре. Марти был арестован, судим и приговорен к двадцати годам каторжных работ. В июле 1923 года благодаря широкой международной кампании в его поддержку был помилован. После помилования в 1923 году, незадолго до вступления во французскую коммунистическую партию, он покинул масонство.

В 1924 году стал членом ЦК ФКП и тогда же был избран в Национальное собрание Франции от Сены и Уазы. 4 ноября 1924 года на эскадренном миноносце «Незаможник» нанес визит в город Николаев..

12 ноября 1927 года был награждён орденом Красного Знамени.

В 1931 году Марти начал активно работать в Коминтерне, в 1936 году был избран в Президиум и Секретариат Коминтерна.

В 1936 году в связи с началом Гражданской войны в Испании, он был направлен Коминтерном в Испанию руководить Интернациональными бригадами. В честь Марти был назван франко-бельгийский батальон в XII Интернациональной бригаде. Был известен жестокими методами наведения порядка, получил прозвище «Мясник Альбасете». Именно поэтому в романе «По ком звонит колокол» Хемингуэй выставил Андре Марти в крайне негативном свете.

Весной 1939 года Гражданская война в Испании закончилась. Вместо того чтобы вернуться во Францию, Марти отправился в СССР, работать для Коминтерна.

С началом Второй мировой войны возвращение в оккупированную Францию было бы слишком опасно для него.

С мая по октябрь 1943 года, после успеха Марокко-Алжирской операции, Марти был направлен в Алжир официальным представителем ФКП в движении Де Голля «Сражающаяся Франция».

После освобождения Парижа в августе 1944 года Марти вернулся во Францию. Он попытался воспользоваться хаосом, который царил в первые дни Временного правительства де Голля, призывая к началу революции, но не смог добиться поддержки ни других руководителей ФКП, ни Сталина.

Марти был вновь избран депутатом Национального собрания, хотя нападки на него в прессе значительно уменьшили его влияние в ФКП.

Его карьера фактически закончилась, когда Этьен Фажон обвинил Марти и его бывшего товарища по службе во флоте Шарля Тийона в сотрудничестве с полицией. Дело Марти-Тийона, тянувшееся несколько месяцев, завершилось исключением Марти из ФКП 7 декабря 1952 года. Книги А. Марти были изъяты, а его портрет и упоминания о нём были исключены из советских учебников истории.

Марти оставался депутатом до 1955 года, когда он подал в отставку и обосновался в деревне близ Тулузы. Он умер от рака лёгких 23 ноября 1956 года.

Память 
 В честь Андре Марти были названы: Завод № 198 имени Андре Марти (г. Николаев), Судоремонтный завод имени Андре Марти (г. Одесса, ныне ОСП "Судоверфь «Украина» Одесского морского торгового порта), Судостроительный завод имени Андре Марти (г. Ленинград); улицы во Львове (ныне Химическая), в Астане, Владивостоке (ныне Муравьева-Амурского), Екатеринбурге (ныне Мельковская), Николаеве (ныне Рюмина); переулок в Одессе (ныне Волжский). Село Андре Марти и Андре-Мартиский сельсовет в Новобугском районе Николаевской области (ныне село в составе села Каменное и Каменский сельсовет).

 В январе 1922 года в состав Морских сил Чёрного моря вошел миноносец «Строгий», который в июле 1923 года получил название «Марти́» (в честь французского коммуниста Андре Марти).

 В 1933—1936 годах на заводе им. Марти (Ленинград), бывшая императорская яхта «Штандарт» (с 1918—1936 годах — называлась яхта «18 марта»), была переоборудована в минный заградитель и, приказом командующего Морскими силами Балтийского моря Л. М. Галлера от 22 января 1934 года, переименована в «Марти». В 1948 году, после публикации в газете «L’Humanité (Юманите)» статьи Андре Марти с критикой в адрес ВКП (б) и лично И. В. Сталина, вновь сменил название на «Ока»..

Литература

Библиография 
 Yves Le Braz, Les rejetés, La Table Ronde, 1974.
 Pierre Broué et Émile Témime, La Révolution et la guerre d’Espagne, Éd. de Minuit, 1961.
 Carlos Serrano, L’enjeu espagnol : PCF et guerre d’Espagne, Messidor, 1987.
 Nick Guillain, Le mercenaire : carnet de route d’un combattant rouge, Fayard, 1938.
 André Figueras, Marty sans laisser d’adresse, 1978.
 Roger Codou, Le cabochard : mémoires d’un communiste 1925—1982, François Maspero, 1983.
 Громов Е. «Сталин. Власть и искусство» — М., Республика, 1998 ISBN 5-250-02598-6 (глава VI. Ордена и ордера — Маятник репрессий)

Примечания

Ссылки 

 Philippe Robrieux, Histoire intérieure du parti communiste français, Tome 4, Fayard, 1984
 Article de Jean Maitron et Claude Pennetier in Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier

Бойцы интербригад
Революционеры Испании
Члены Французской коммунистической партии
Деятели Коминтерна
Масоны ВЛФ
Умершие от рака лёгкого
Депутаты Национального собрания Франции